Die Saison 2017/18 war die 28. Spielzeit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und die zehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 18. August 2017 mit dem Spiel zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und Union 1861 Schönebeck (3:1) und endete am 2. Juni 2018. Vom 10. Dezember 2017 bis zum 16. Februar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 

In der Saison 2017/18 spielten folgende 16 Mannschaften in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt:

N. = Aufsteiger

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Verbandsliga SachsenAnhalt 2017 18
2017